Крайер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крайер, Джон (род. 1965) — американский актёр, сценарист и кинопродюсер.
 Крайер, Сьюзан (род. 1967) — американская телевизионная актриса.
 Крайер, Яап (1913—2004) — бывший голландский спринт каноист.